Kecamatan Ciawi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ciawi (distrikt i Indonesien, lat -6,68, long 106,87), Jawa Barat, 
 Kecamatan Ciawi (distrikt i Indonesien, lat -7,15, long 108,12), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar